Schimmer ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Schimmer (* 1973), deutscher Politiker
 Beatrice Beck Schimmer (* 1963), Schweizer Medizinerin
 Gabriela Schimmer-Göresz (* 1952), deutsche Politikerin (ÖDP)
 Gustav Adolf Schimmer (1828–1902), österreichischer Statistiker, Demograph und Publizist
 Michael Schimmer (* 1967), deutscher Leichtathlet
 Roman Schimmer (1912–?), deutscher Violinist und Konzertmeister
 Stefan Schimmer (* 1994), deutscher Fußballer
 Stephanie Schimmer (* 1982), österreichische Autorin, Regisseurin und Schauspielerin